Annabelle (hortensia), ook wel Sneeuwbal of hydrangea arborescens genoemd, een Hortensia
 Annabelle (voornaam), een meisjesvoornaam
 Annabelle (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 2014

Zie ook 
 Annabel (doorverwijspagina)